Ambra har flere betydninger:
 Ambra er et sekret fra kaskelottens mave, der tidligere blev anvendt til parfume.
 Ambra (plante) er en plante i bynke-slægten.